Dirnagl ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Dirnagl (1917–2004), deutscher Balneologe, Physiker und Bioklimatologe
 Ulrich Dirnagl (* 1960), deutscher Neurologe